Baldomir ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Baldomir (1884–1948), uruguayischer Soldat, Architekt, Politiker und Präsident von Uruguay
 Carlos Baldomir (* 1971), argentinischer Boxer
 Raúl Antonio Baldomir (* 1942), uruguayischer Theaterregisseur, Schauspieler und Dozent